Европейский маршрут Е52 — европейский автомобильный маршрут категории А в Центральной Европе, соединяющий Страсбург (Франция) и Зальцбург (Австрия).

Почти весь маршрут расположен на территории Германии, так как Страсбург и Зальцбург находятся недалеко от границ с Германией.

Города, через которые проходит маршрут 

  Франция: Страсбург —
  Германия: Аппенвайер — Карлсруэ — Штутгарт — Ульм — Мюнхен — Розенхайм —
  Австрия: Зальцбург

Е52 связан с маршрутами

Фотографии

См. также 

 Список европейских автомобильных маршрутов

Ссылки 

 Карта европейских маршрутов 
 International E-road network 
 European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) 14 mars 2008 

Европейские маршруты
Дороги Германии
Дороги Франции
Дороги Австрии